Antizipation (von lateinisch anticipare ‚vorwegnehmen‘) steht für:
 Antizipation (Genetik), früheres Herausbilden von Entwicklungsmerkmalen einer Generation gegenüber der vorangehenden Generation
 Antizipation (Linguistik), bestimmte Typen von Versprechern und Erscheinungen von Sprachstörungen
 Antizipation (Literatur), eine Vorausschau bzw. einen Zeitsprung in die Zukunft oder durch den Text geweckte Leseerwartungen
 Antizipation (Musik), einen Ton, der vor dem Akkord gespielt wird, zu dem er gehört
 Antizipation (Philosophie), vorläufiges und vorwegnehmendes Anerkennen eines Satzes als wahr
 Antizipation (Psychologie), die Vorwegnahme oder Erwartung eines zukünftigen Verhaltens und Erlebens
 Antizipation (Rechnungswesen), vorweggenommene Aufwände oder Erträge, die erst in der Folgeperiode zahlungswirksam werden
 Antizipation (Recht), die vorweggenommene Schaffung einer Rechtsfolge oder der Tatbestandsvoraussetzungen einer Rechtsfolge
 Antizipation (Robotik), das Erkennen von Handlungsabsichten des Menschen durch einen Roboter
 Antizipation (Schach), eine Vorausberechnung der möglichen weiteren Spielverläufe (Zugfolgen)
 Antizipation (Sport), die mentale Vorwegnahme eines künftigen Bewegungsablaufes
 Antizipation (Stilistik), die Vorwegnahme eines Ereignisses in einem Attribut

Siehe auch: